Магги () — торговая марка сухих супов и пищевых приправ. Входит в портфель брендов компании Nestlé.

История происхождения 
В 1882 году на собрании швейцарской общественной благотворительной организации доктор Фридолин Шулер докладывал о результатах анализа заболеваемости среди рабочих. Одной из основных проблем доктор считал недостаток в пище белковых соединений. По его мнению, недостающие животные белки можно было заменить дешёвыми растительными. Эта идея заинтересовала предпринимателя Юлиуса Магги, владевшего на тот момент компанией Julius Maggi & Cie, которая объединяла мельницы в Кемпталле, Цюрихе и Шаффхаузене.

19 ноября 1884 года продукт, разработанный компанией Julius Maggi & Cie и группой учёных во главе с доктором Шулером, был одобрен общественной организацией.

В 1885 году компания Julius Maggi & Cie вывела на рынок девять продуктов на основе легуминозной муки (муки из бобовых растений), а в 1886 году появились первые готовые сухие супы Maggi.

Снабжала все стороны во время Первой мировой войны. Продукты использовали для снабжения в лагерях Русской армии Врангеля в Турции. Сатирическое стихотворение очевидца,  полковника Б. Жирова 

Эти бывшие все люди,

Позабыв о вкусном блюде,

Портя кровь и портя нервы,

С отвращеньем жрут консервы

Иль глотают магги-суп.

Взор бессмыслен, дик и туп...

Во время Второй мировой войны компания изготавливала консервированные супы для вермахта.

В Российской Федерации Maggi появился в 1996 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт бренда Maggi
 Официальный сайт компании Nestlé

Торговые марки Nestlé
Торговые марки Швейцарии
Торговые марки продуктов питания